ZeroMQ (также ØMQ, ZMQ, 0MQ) — высокопроизводительная асинхронная библиотека обмена сообщениями, ориентированная на использование в распределённых и параллельных вычислениях. Библиотека реализует очередь сообщений, которая может функционировать без выделенного брокера сообщений.

Технология 
ZeroMQ API предоставляет сокеты (своего рода обобщение традиционных IP и сокетов домена Unix), каждый из которых может представлять соединение между конечными точками. Работая с детализацией по сообщениям, они требуют использования шаблона обмена сообщениями и оптимизированы для этого типа шаблона.

Основные образцы паттернов ZeroMQ:

 Запрос-ответ
Опубликовать-подписаться
Push-Thing 
Эксклюзивная пара

Примеры использования 
Интерфейс и сокеты ZeroMQ получили распространение в биткоин-транзакциях для реализации технологии блокчейна с помощью NodeJS.

См. также 
 RabbitMQ

Примечания

Ссылки 
 
 Martin Sustrik, Martin Lucina (January 20, 2010). 0MQ: A new approach to messaging — LWN.net.
Как следить за транзакциями биткоинов через блокчейн через nodejs? — сайт Answacode.

Связующее программное обеспечение